Шелдон Сурей (; , Эльк-Пойнт, Альберта, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, защитник. В 2015 году завершил карьеру игрока.

На драфте НХЛ 1994 года был выбран в третьем раунде под общим 71-м номером командой «Нью-Джерси Девилз». 1 марта 2000 года обменян в «Монреаль Канадиенс».

Был женат на американской актрисе, модели, певице и звезде эротических журналов «Maxim» и «Playboy» Анжелике Бриджес, с которой развёлся в 2006 году. После развода у Анжелики Бриджес осталось двое детей.

Встречался с профессиональной рестлершой Келли Келли, но 6 апреля 2012 года она объявила в твиттере, что их отношения окончены. В 2013 году пара снова начала отношения. 2 августа 2014 года стало известно об их помолвке.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира 2005 года в составе сборной Канады.
 Участник трёх матчей всех звёзд НХЛ (2004, 2007, 2009).

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 12 апреля 2012 года

Международные соревнования

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Трай-Сити Американс»
Игроки «Принс-Джордж Кугарз»
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Анахайм Дакс»